Шиллук может означать:
 Шиллук — народ в Судане.
 Шиллук —  нилотский язык народа шиллук.